Trzebiel est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Trzebiel, dans le powiat de Żary
 du village de Trzebiel, chef-lieu de cette gmina